Il doppio del torneo di tennis Tashkent Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Pavel Šnobel che hanno battuto in finale Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

 Michael Kohlmann /  Frank Moser (semifinali)
 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Challenger 2008